Bjerringbro (plaats), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Bjerringbro (parochie), parochie in Denemarken